Nortonella är ett släkte av kvalster. Nortonella ingår i familjen Gymnodamaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Nortonella